Влади́мир Гаври́лович Харито́нов (, Москва, — , там же) — русский советский поэт, автор стихов более чем тысячи песен, самая знаменитая из которых — «День Победы». Заслуженный деятель искусств РСФСР (1973).

Биография 
Владимир Харитонов родился 24 июня 1920 года в Москве.

Во время Великой Отечественной войны воевал в пехоте, конном взводе и водолазных частях. Был ранен.

В 1946—1948 годах учился в МГИМО. В 1950 году закончил два курса Литературного института им. М. Горького.

Сотрудничал с композиторами:
 Анатолием Новиковым («Вернись», 1949; «Фестивальная», 1951; «Марш коммунистических бригад», 1958; «Всё так же вишня распускается», 1962; «Звёздам навстречу», 1973; «В коммунизм великий Сталин нас ведёт» и другие)
 Вано Мурадели («Россия — родина моя», 1950; «Песня борцов за мир», 1950)
 Эдди Рознером («Взял баян, а вёсла бросил», 1965)
 Александром Аверкиным («Мне берёзка дарила серёжки»)
 Давидом Тухмановым («Как прекрасен этот мир», 1972; «Мой адрес — Советский Союз», 1973; «День Победы», 1975; «Остановите музыку», 1976; «Фотографии любимых», «Здравствуй», «Мы с тобою танцуем», 1979 и др.)
 Модестом Табачниковым Серенада («Любовь вернётся»), 1978.
 Стасом Наминым («Рано прощаться», 1978; «Летний вечер», 1979; «Скажи мне „Да“», «Юрмала», 1980 и др.)

Многие песни были написаны на стихи Харитонова уже после его смерти — «Но всё-таки лето», «Не забывай», «Что-то было» Давида Тухманова, «Пусть будет так», «Наша тайна» Стаса Намина, «Надо бы нам», «Упрямая девчонка», «Ну что случилось?», «Споры-разговоры», «Что прошло, то прошло», «Ты не любила», «Мы друг друга нашли», «Где и когда», «Верю и не верю» музыкантов группы «Круг» Александра Слизунова, Игоря Саруханова и Владимира Васильева, «Цветные звуки» Юрия Антонова и др.

Харитонов — лауреат десяти международных премий. Выпустил 20 сборников стихов и песен. В 1973 году стал единственным поэтом-песенником, удостоенным звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР».

Скончался 14 августа 1981 года в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Семья 
Сын — Василий Владимирович Харитонов, сотрудник Департамента информации и печати МИД РФ, поэт, автор песен «Армения моя» и «Севастополь — знамя!»

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Дружбы народов (14.09.1980)
 Медаль «За отвагу»
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Юбилейные медали

Популярные песни на стихи В. Харитонова 

 «А любовь, как песня» (муз. О. Фельцмана) — исп. Эдита Пьеха, Майя Кристалинская
 «А любовь-то не кончается» (муз. С. Туликова) — исп. Александр Розум
 «А люди едут» (муз. Е. Птичкина) — исп. Владимир Трошин
 «А там вдали моя Россия» (муз. С. Туликова) — исп. Людмила Зыкина
 «А ты люби» (муз. В. Зубкова) — исп. Валерий Зубков
 «А я люблю» (муз. В. Шаинского) — исп. Вадим Мулерман
 «Без тебя» (муз. А. Днепрова) — исп. Алла Пугачёва
 «Белые крылья» (муз. В. Шаинского) — исп. Валерий Ободзинский, ВИА «Пламя»
 «Будни любви» (муз. П. Быкова) — исп. Г. Тарасов
 «Буду ждать тебя» (муз. Б. Мокроусова) — исп. Владимир Нечаев
 «Будут метели» (муз. С. Туликов) — исп. Владимир Трошин
 «Бывает» (муз. А. Мажуков) — исп. Лев Лещенко
 «Бывают в мае холода» (муз. В. Дурандина) — исп. Ансамбль А. Слизунова
 «В день рождения» (муз. А. Новикова) — исп. Георг Отс, Олег Анофриев, Леонид Серебренников
 «В коммунизм великий Сталин нас ведет» (муз. А. Новикова) — исп. Пётр Киричек
 «Весёлый марш» (муз. В. Шаинского) — исп. Юрий Гуляев
 «Весной» (муз. А. Новикова) — исп. Владимир Трошин
 «Вечное движение» (муз. Д. Тухманова) — исп. Лев Лещенко, Владимир Винокур
 «Волна, волна» (муз. А. Новикова) — исп. Зинаида Кириллова
 «Вот и зима» (муз. Р. Майорова) — исп. ВИА «Коробейники»
 «Вот и зима» (муз. В. Дьяконова) — исп. Валентин Дьяконов
 «Время думать о девчонках» (муз. Е. Мартынова) — исп. Евгений Мартынов
 «Все — за!» (муз. О. Фельцмана) — исп. Вадим Мулерман
 «Всего два слова» (муз. Р. Сайфутдинова) — исп. Ринат Ибрагимов
 «Всех счастливей» (муз. Р. Майорова) — исп. Вадим Мулерман
 «Всё было бы не так» (муз. В. Дьяконова) — исп. Валентин Дьяконов
 «Всё возьми» (муз. Р. Сайфутдинова) — исп. Ринат Ибрагимов
 «Вспоминайте, люди» (муз. А. Мажукова) — исп. ВИА «Музыка»
 «Вы мне не поверите» (муз. Д. Тухманова) — исп. Игорь Иванов
 «Где ты, гармонь певучая» (муз. М. Минкова) — исп. Валентина Толкунова
 «Давно прошло детство» (муз. А. Днепрова) — исп. ВИА «Поющие сердца»
 «Давай помиримся» (муз. А. Днепрова) — исп. ВИА «Поющие сердца»
 «День Победы» (муз. Д. Тухманова) — исп. Лев Лещенко
 «Девичья песня» (муз. А. Новикова) — исп. Клавдия Ивановна Шульженко
 «День в котором жил я» (муз. В. Дьяконова) — исп. Валентин Дьяконов
 «Дорога» (муз. Р. Майорова) — исп. Валерий Ободзинский
 «До 16 лет» (муз. С.Туликова) — исп. ВИА «Пламя»
 «Дорога дальняя» (муз. А. Бабаджаняна) — исп. ВИА «Пламя»
 «Дублёночка» (муз. Ю. Явкина) — исп. Владислав Косарев
 «Есть у любви печали» (муз. О. Фельцмана) — исп. Муслим Магомаев
 «Ещё не кончилась война» (муз. М. Андронова) — исп. Леонид Харитонов
 «Жила девчонка на земле» (муз. А. Бабаева) — исп. Людмила Зыкина, Владимир Нечаев
 «Заря Октября» (муз. Д. Шостаковича) — исп. Борис Шапенко и Соломон Хромченко
 «Запомни всё хорошее» (муз. Д. Львова-Компанейца) — исп. Виктор Беседин
 «Звёздам навстречу» (муз. А. Новикова) — исп. Людмила Зыкина
 «Здравствуй» (муз. Д. Тухманова) — исп. Яак Йоала
 «Имена» (муз. Д. Тухманова) — исп. Лев Лещенко
 «Как прекрасен этот мир» (муз. Д. Тухманова) — исп. Юлий Слободкин (ВИА «Москвичи»), Юрий Антонов, ВИА «Весёлые ребята»
 «Качели» (муз. Э. Ханка) — исп. Лев Лещенко, Леонид Сметанников
 «Когда идёшь ты на свидание» (муз. А. Новикова) — исп. Георг Отс, Эдита Пьеха
 «Комсомольская песня» (муз. О. Иванова) — исп. Аида Ведищева
 «Кто же знал» (муз. А. Мажукова) — Екатерина Шаврина
 «Летний вечер» (муз. С. Намина) — исп. «Группа Стаса Намина», группа «Круг»
 «Легко сказать» (муз. В. Шаинского) — исп. ВИА «Весёлые ребята»
 «Листопад» (муз. Д. Тухманова) — исп. Валерий Ободзинский
 «Листья закружат» (муз. Р. Майорова) — исп. ВИА «Поющие сердца»
 «Лучше нашего солдата не поёт никто» (муз. А. Экимяна) — исп. Геннадий Белов
 «Люблю тебя» (муз. Р. Майорова) — исп. Вадим Мулерман
 «Любовь жестокая» (муз. Д. Тухманова) — исп. гр. «На-на» (стихи написаны его сыном Василием)
 «Марш коммунистических бригад» (муз. А. Новикова) — исп. Хор Радио
 «Милый дом» (муз. С. Заславского) — исп. Георгий Виноградов
 «Мистер рок-н-ролл» (муз. П. Быкова) — исп. Г. Тарасов
 «Мне берёзка дарила серёжки» (муз. А. Аверкина) — исп. Людмила Зыкина, ВК «Аккорд»
 «Мой адрес — Советский Союз» (муз. Д. Тухманова) — исп. ВИА «Самоцветы», ретро—группа «Кинокомедия»
 «Морская песня» (муз. Д. Тухманова) — исп. ВИА «Самоцветы»
 «Музыканты» (муз. Д. Тухманова) — исп. Олег Ухналёв
 «Мы ведём дороги» (муз. Я. Френкеля) — исп. ВИА «Синяя птица»
 «Мы друг друга нашли» (муз. В. Васильева) — исп. Ансамбль А. Слизунова
 «Мы от любви зависим» (муз. А.Днепрова) — исп. Валерий Ободзинский
 «Мы танцуем» (муз. Д. Тухманова) — исп. Игорь Иванов, ретро—группа «Кинокомедия», дуэт — Иосиф Кобзон и Борис Моисеев
 «Налетели вдруг дожди» (муз. Д. Тухманова) — исп. Юлий Слободкин (ВИА «Москвичи»), ВИА «Самоцветы», Вадим Мулерман
 «Надо бы нам» (муз. А. Слизунова) — исп. Ансамбль А. Слизунова
 «Наша биография» (муз. В. Шаинского) — исп. Владимир Трошин
 «Не знаю, что и думать» (муз. Д. Тухманова) — исп. ВИА «Лейся, песня»
 «Не ломай черёмухи» (муз. А. Морозова) — исп. ВИА «Поющие гитары»
 «Не могу забыть» или «Фронтовой вальс» (муз. Д. Тухманова) — исп. София Ротару
 «Не плачь, девчонка» (муз. В. Шаинского) — исп. Лев Лещенко, Эдуард Хиль
 «Не пойду искать» (муз. Д. Тухманова) — исп. Анатолий Днепров
 «Не цветы твои люблю» (муз. В. Добрынина) — исп. ВИА «Самоцветы»
 «Но всё-таки лето» (муз. Д. Тухманова) — исп. Ирина Аллегрова, Игорь Тальков (гр. «Электроклуб»), Александр Барыкин
 «Ну что случилось?» (муз. И Саруханова) — исп. Ансамбль А. Слизунова
 «Одно и то же» (муз. А. Днепрова) — исп. Валерий Ободзинский
 «Остановите музыку» (муз. Д. Тухманова) — исп. Валерий Павлов (первый исполнитель 1978), ВИА «Красные маки» (1978), Тынис Мяги, Анатолий Алешин, Сергей Челобанов, ретро—группа «Кинокомедия»,
 «Ох, эти танцы» (муз. В. Добрынина) — исп. ВИА «Самоцветы»
 «Первая любовь моя» (муз. Б. Терентьева) — исп. ВИА «Синяя птица»
 «Песенка про сапожника» (муз. Д. Тухманова) — исп. ВИА «Лейся, песня», Людмила Гурченко в дуэте с Арменом Джигарханяном
 «Песня инспектора» (муз. М. Минкова) — исп. Николай Соловьёв
 «Планета Целина» (муз. О. Фельцмана) — исп. Анатолий Королёв
 «Потеряешь — я найду» (муз. Ю. Саульского) — исп. Юрий Антонов
 «Призвание коммуниста» (муз. В. Шаинского) — исп. Иосиф Кобзон
 «Просили Вы» (муз. О. Фельцмана) — исп. ВИА «Здравствуй, песня»
 «Рабочая весна» (муз. Д. Тухманова) — исп. Иосиф Кобзон
 «Рано прощаться» (муз. С. Намина) — исп. «Группа Стаса Намина», ретро—группа «Кинокомедия»
 «Россия — Родина моя» (муз. Вано Мурадели) — исп. Артур Эйзен, Юрий Мазурок, Евгений Кибкало, Валентина Толкунова
 «Рябина» (муз. В. Шаинского) — исп. София Ротару
 «Санки» (муз. В. Мигуля) — исп. ВИА «Лейся, песня», Мария Кодряну, Владимир Мигуля и Валентина Толкунова
 «Сердце моё» (муз. В. Шаинского) — исп. Владимир Трошин
 «Скажи мне, вишня» (муз. Е. Мартынова) — исп. Евгений Мартынов, Филипп Киркоров
 «Скажи мне „Да“» (муз. С. Намина) — исп. «Группа Стаса Намина»
 «Скажет девчонка» (муз. Д. Тухманова) — исп. ВИА «Весёлые ребята», ВИА «Красные маки»
 «Скорый поезд» (муз. Д. Тухманова) — исп. ВИА «Весёлые ребята»
 «Споры — разговоры» (муз. А. Слизунова) — исп. Ансамбль А.Слизунова
 «Сто лет назад» (муз. П. Быкова) — исп. Г. Тарасов
 «Стучат колёса» (муз. Стаса Намина) — исп. «Группа Стаса Намина», Анатолий Днепров.
 «Ты не любила» (муз. И Саруханова) — исп. Игорь Саруханов и ансамбль А.Слизунова
 «У нас молодых» (муз. В. Добрынина, Ю. Маликова) — исп. ВИА «Самоцветы»
 «Упрямая девчонка» (муз. И. Саруханова) — исп. Ансамбль А.Слизунова
 «У той горы» (муз. Д. Тухманова) — исп. Александр Барыкин, Александр Лерман (ВИА «Весёлые ребята»)
 «Феодосия» (муз. Д. Тухманова) — исп. Мария Лукач
 «Фотографии любимых» (муз. Д. Тухманова) — исп. Яак Йоала, Николай Носков
 «Цветные звуки» (муз. Ю. Антонова) — исп. Сергей Левкин (ВИА «Синяя птица»)
 «Что-то было» (муз. Д. Тухманова) — исп. Яак Йоала, Татьяна Анциферова
 «Что-то есть в тебе такое» (муз. Д. Тухманова) — исп. «Группа Стаса Намина»
 «Что прошло, то прошло» (муз. А. Слизунова) — исп. Ансамбль А. Слизунова
 «Юрмала» (муз. С. Намина) — исп. «Группа Стаса Намина»
 «Я буду ждать» (муз. В. Дьяконова) — исп. Валентин Дьяконов
 «Я еду к морю» (муз. Д. Тухманова) — исп. ВИА «Добры молодцы»
 «Я люблю свою землю» (муз. Е. Птичкина) — исп. Александра Стрельченко
 Песни на стихи В. Г. Харитонова
 Аккорды к песням В. Г. Харитонова

Библиография 
 Харитонов В. Г. Глоток солнца: стихи. — М.: «Моск. рабочий». — 158 с.
 Харитонов В. Г. Запомни всё хорошее: Стихи, песни, пародии. — М.: «Моск. рабочий», 1963. — 247 с.
 Харитонов В. Г. Стихи и песни. — М.: Воениздат, 1965. — 120 с.
 Харитонов В. Г. День рождения. — М., 1970.
 Харитонов В. Г. Суровая доверчивая Русь: стихи / [Ил.: А. В. Озеревская]. — М.: «Сов. Россия», 1973. — 207 с.
 Харитонов В. Г. Стихи и песни. — М.: «Художественная литература», 1975. — 240 с.
 Харитонов В. Г. Записка в патроне. Стихи и песни. — М.: Воениздат, 1976. — 240 с.

Ссылки 
 Э. Михайлов: Не ставлю даты под стихами (газета «Советская Культура» от 24 сентября 1970 года, стр. 2)

Примечания 

 
Поэты-песенники СССР
Русские поэты
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные на Кунцевском кладбище